Le Championnat de La Réunion de football 2013 ou championnat de Division 1 Promotionnelle est la  de la compétition.

Les clubs de l'édition 2013 

 AJ Petite-Île	
 US Sainte-Marienne
 Jeanne d'Arc
 AS Excelsior (Saint-Joseph)
 US Bénédictins (Saint-Benoît)
 SS Rivière Sport (Saint-Louis)
 AS Possession
 Saint-Denis FC
 SS Saint-Louisienne
 US Stade Tamponnaise (Le Tampon)	
 JS Saint-Pierroise
 Saint-Pauloise FC

Promus 
 US Bénédictins
 AJ Petite-Île

Relégués de l'édition précédente 
 AS Marsouins
 FC Avirons

Compétition

Classement final 

|}

 (T) Tenant du titre

 (P) Promu

Matchs

Meilleurs buteurs 2013 
'''''mise à jour : '''''

Voir aussi 
 Coupe de La Réunion de football 2013

Références

Source 
 

2013
La Reunion
Années 2010 à La Réunion